Het Embassy World Snooker Championship 1981 vond plaats van 6 tot en met 20 april 1981 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Cliff Thorburn was de titelverdediger. Steve Davis won zijn eerste wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 20.000,-
 Finalist: £ 10.000,-
 Halvefinalist: £ 5.000,-
 Kwartfinalist: £ 2.500,-
 Laatste 16: £ 1.800,-
 Laatste 32: £ 875,-
 Hoogste break: £ 1.200,-
 Maximumbreak: £ 10.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 145, 129, 110 - Doug Mountjoy
 135, 133 - Dennis Taylor
 134 - Tony Meo
 119, 119, 106 - Steve Davis
 112 - Ray Reardon
 101 - Tony Knowles
 100 - Terry Griffiths
 100 - Cliff Thorburn

Trivia
Het WK 1981 was het laatste waarin acht geplaatste spelers in de tweede ronde instroomden om het op te nemen tegen de winnaars van acht partijen tussen zestien ongeplaatste spelers uit de eerste ronde. Vanaf het World Snooker Championship 1982 speelden zestien geplaatste spelers vanaf ronde 1, tegen zestien ongeplaatste spelers.
 Doug Mountjoy maakte tijdens het World Snooker Championship 1981 een break van 145 punten, destijds de hoogste ooit op een WK. Hij verbrak hiermee het record dat Rex Williams vestigde in 1965 op een 'WK oude stijl' en Bill Werbeniuk evenaarde tijdens het WK 1979. Mountjoys record bleef intact tot het World Snooker Championship 1983, waarop Cliff Thorburn de eerste werd die een maximumbreak maakte op een WK.
De spelers maakten samen dertien century breaks (100+ punten in één beurt). Dit was een evenaring van het record gevestigd tijdens het WK 1979.
 Jimmy White en Tony Knowles maakten op het World Snooker Championship 1981 hun WK-debuut.

1981
Sport in 1981